Intendente de Valparaíso puede referirse a:
 el Intendente de la región de Valparaíso
 el intendente de la provincia de Valparaíso